Línea 520 o línea 520 pueden referirse a:
Línea 520, línea de autobús interurbano de la Comunidad de Madrid, España.
Línea 520, línea de colectivos de La Plata, Argentina.
Línea 520, línea de colectivos de Pilar, Argentina.
Línea 520, línea de colectivos de Bahía Blanca, Argentina.
Línea 520, línea de colectivos de Lanús, Argentina.